

Geografia
 Olin – comune statunitense in Iowa

Persone
 Elisabeth Olin – cantante lirica e compositrice svedese
 Erik Olin Wright – sociologo statunitense
 Johan Olin – lottatore finlandese
 Ken Olin – regista, attore e produttore televisivo statunitense
 Lena Olin – attrice svedese
 Nelly Olin – politico francese
 Stig Olin – attore svedese